Ein Luftschlag ist
bei einer körperlichen Auseinandersetzung (Schlägerei, Boxen) ein Schlag in die Luft
ein Synonym für einen Luftangriff.

Siehe auch: